Manapiare (rijeka)
 Manapiare (općina)